Престон има више значења:
 Престон
 Округ Престон (Западна Вирџинија)
 Престон (Невада)
 Престон (Тексас)
 Престон (Џорџија)
 Престон (Ајова)
 Престон (Ајдахо)
 Престон (Канзас)
 Престон (Мериленд)
 Престон (Минесота)
 Престон (Мисури)
 Престон (Небраска)